Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978 se dispute du 2 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1978
Washington
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en janvier 1978